Svetovna jakostna snooker lestvica 1976/77: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 20 igralcev v sezoni 1976/77.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1975/76 - 1979/80)

1976/77
1976 v snookerju
1977 v snookerju